Кубок Черногории по баскетболу среди мужчин — ежегодное соревнование, второй по значимости турнир после национального чемпионата. Клуб «Будучност» (Подгорица) — наиболее титулованный клуб турнира.

Финалы 
 2007: Будучност
 2008: Будучност
 2009: Будучност
 2010: Будучност
 2011: Будучност
 2012: Будучност
 2013: Сутьеска
 2014: Будучност
 2015: Будучност
 2016: Будучност
 2017: Будучност
 2018: Будучност
 2019: Будучност
 2020: Будучност
 2021: Будучност
 2022: Будучност

Титулы

Ссылки 
 Кубок на официальном сайте Баскетбольного союза Черногории
 официальный сайт баскетбольного клуба «Будучност»

Баскетбол в Черногории
Национальные баскетбольные соревнования